El Campionat del món d'escacs femení de 2012 fou un torneig eliminatori disputat per decidir la Campiona del món d'escacs. El títol el guanyà la ucraïnesa Anna Uixénina per primer cop. La campiona regnant, Hou Yifan fou eliminada en segona ronda.

El torneig eliminatori, amb 64 jugadores, es disputà a Khanti-Mansisk, Rússia entre el 10 de novembre i l'1 de desembre de 2012. En cada emparellament es disputaven dues partides, i desempats a controls de temps més ràpids, en cas que calgués.

Després de només dues victòries contra jugadores d'inferior nivell a la primera ronda, en la segona les tres millors jugadores s'enfrontaren a rivals 150 punts Elo per sota, i d'elles, la tercera, Anna Muzitxuk va perdre contra la futura campiona. La final consistia en quatre partides a control de temps, clàssic, seguides per partides de desempat; Anna Uixénina hi va batre l'excampiona del món Antoaneta Stéfanova a la primera tanda de desempats. Aquesta final inesperada, amb dues jugadores que no eren entre les primeres del torneig, va fer sorgir preguntes al voltant de si un torneig eliminatori és la millor manera de determinar la campiona del món.

Uixénina va perdre el seu títol al Campionat del món d'escacs femení de 2013, després d'un matx contra Hou Yifan, guanyadora del Grand Prix de la FIDE femení 2011-2012.

Participants 
Les jugadores es varen classificar pel torneig a través: del campionat del món previ, de les llistes d'Elo de la FIDE, i dels campionats continentals, a més de dues nominades pel president de la FIDE. Les jugadores estaven ordenades per Elo segons la (llista d'Elo de la FIDE de novembre de 2012), llevat de la Campiona regnant, Hou Yifan, que tenia assignat el número 1.

<li>, 2606, GM
<li>, 2610, GM
<li>, 2586, GM
<li>, 2565, GM
<li> Katerina Lahnó , 2553, GM
<li>, 2539, GM
<li>, 2524, GM
<li>, 2521, GM
<li>, 2517, MI
<li>, 2516, GM
<li>, 2515, GM
<li>, 2512, GM
<li> Bela Khotenashvili , 2504, MI
<li>, 2501, GM
<li>, 2501, GMF
<li>, 2491, GM
<li>, 2491, GM
<li>, 2489, MI
<li>, 2478, GMF
<li> Maria Muzitxuk , 2476, MI
<li>, 2476, GM
<li>, 2470, GM
<li>, 2470, MI
<li>, 2468, MI
<li>, 2467, GMF
<li>, 2465, GMF
<li>, 2457, MI
<li> Lela Javakhishvili , 2455, MI
<li>, 2454, MI
<li> Anna Uixénina , 2452, MI
<li> Natàlia Júkova , 2451, GM
<li>, 2445, GM

<li>, 2441, MI
<li>, 2432, GMF
<li>, 2429, GMF
<li> Nino Khurtsidze , 2428, MI
<li>, 2415, MI
<li> Ketevan Arakhamia-Grant , 2414, GM
<li>, 2413, GMF
<li>, 2410, MI
<li>, 2409, MI
<li> Li Ruofan , 2394, MI
<li>, 2384, MI
<li> Sopiko Khukhashvili , 2383, MI
<li>, 2383, MI
<li>, 2377, MI
<li>, 2369, MI
<li>, 2367, GMF
<li>, 2355, MI
<li>, 2321, GMF
<li>, 2304, GMF
<li>, 2273, GMF
<li>, 2251, GMF
<li>, 2220, MIF
<li>, 2219, MIF
<li>, 2209, GMF
<li>, 2190, MI
<li>, 2175, MFF
<li>, 2159, MIF
<li>, 2155, GMF
<li>, 2138, MIF
<li>, 2055, MIF
<li> Denise Frick , 1871, MIF
<li>, 1821, MIF

Absències notables 
La dona número u del món, Judit Polgár, mai no ha competit pel títol mundial femení, i tampoc no ho va fer aquesta vegada. D'altres absències notables foren la número sis mundial Nana Dzagnidze, la finalista del 2010 Ruan Lufei, i l'excampiona Maia Txiburdanidze (inactiva).

Format 
Cada emparellament consistia en dues partides jugades en dos dies, una amb blanques i l'altra amb negres. Els controls de temps a les partides clàssiques eren de 90 minuts per les primeres 40 jugades amb 30 minuts addicionals a la 41. En cas d'empat, es jugarien desempats l'endemà. El format pels desempats seria:
 Dues partides semiràpides (25 minuts més 10 segons d'increment).
 En cas de persistir l'empat, dues partides ràpides (10 minuts amb 10 segons d'increment).
 En cas de persistir l'empat, es jugarien dues partides a 5 minuts més 3 segons d'increment.
 En cas de persistir l'empat, es jugaria una partida Armageddon (les blanques han de guanyar, les negres només necessiten entaular). Les blanques tenen 5 minuts, les negres 4 minuts, i ambdós jugadors tenen increments de 3 segons a partir del moviment 61.

Bossa de premis 
El campionat tenia una bossa de premis de 450,000 dòlars. Els premis eren de 3,750$ per les eliminades en primera ronda, 5,500$ per la segona ronda, 8,000 per la tercera. Les quartfinalistes obtindrien 12,000$, les semifinalistes 20,000$. Stéfanova va obtenir 30,000$ per la final contra Uixénina, qui obtingué 60,000$ de premi. Es tractava de la mateixa distribució econòmica que en el campionat per eliminatòries de 2010.

Cobertura 
El torneig va ser transmès a la pàgina web oficial cada dia en tota la seva durada. La cobertura en viu va ser interrompuda només pels blocs publicitaris. La cobertura es proporcionava amb comentaris de Grans Mestres en tres idiomes: anglès, rus i, per primera vegada xinès. En els dies finals l'emissió va ser vista per centenars de milers d'espectadors en directe.

Resultats

Matx final 
El matx final es va disputar a quatre partides a control de temps clàssic, més dues de desempat a semiràpides. Anna Uixénina va guanyar el títol, vencent la campiona del món de 2004 Stéfanova. Stéfanova era també la campiona del món regnant de semiràpides.

{| class=wikitable style="text-align:center"
|+ Matx final pel Campionat del món d'escacs femení de 2012
|-
! !! Rating !! width=1em|1 !! width=1em|2 !! width=1em|3 !! width=1em|4 !! R1 !! R2 !! Total
|-
| align=left |  || 2491
| style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 2½
|-
| align=left |  Anna Uixénina  || 2452
| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 || 3½
|}

Rondes i emparellaments previs 
Els emparellaments de la primera ronda foren publicitats el dia 1 de novembre de 2012.

Notes i referències

Enllaços externs 
 Lloc web oficial  
 Calendari de la FIDE 
 

2012
Escacs
Competicions d'escacs a Rússia
Escacs a Khanti-Mansisk